«Ньюкасл» может означать следующие футбольные клубы:
 «» — футбольный клуб в Северной Ирландии.
 «Ньюкасл Юнайтед» — футбольный клуб в Англии.